Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „33”:

Wojska Polskiego
 33 Pułk Piechoty (1918–1939)
 33 Nyski Pułk Piechoty (1944–1956) → 33 Nyski Pułk Zmechanizowany

Niemiecki
 33 Pułk Fizylierów (Strzelców) im. Hrabiego Roona (1 Wschodniopruski) – sformowany 26 stycznia 1818; garnizon: Gąbin (Gumbinnen); przydzielony w 1914 do I Korpusu Armijnego

Austro-węgierskie
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 33 (1741–1918)
 33 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1901–1918)

Rosyjski
 33 Jelecki Pułk Piechoty (33-й пехотный Елецкий полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego

Francuski
 33 Pułk Piechoty Liniowej Wielkiej Armii